Жанна д’Артуа () — имя нескольких родственниц французских королей:

 Жанна I д’Артуа или Жанна II Бургундская (ок. 1293 — 21 января 1330), пфальцграфиня Бургундии с 1315, графиня Артуа с 1329, королева Франции в 1316 — 1322, старшая дочь графини Маго Артуа и пфальцграфа Бургундии Оттона IV, жена короля Франции Филиппа V Длинного.
 Жанна II д’Артуа, Жанна III Бургундская или Жанна Французская (2 мая 1308 — 13 августа 1347) — французская принцесса, пфальцграфиня Бургундии и графиня Артуа с 1330, герцогиня Бургундии, старшая дочь короля Франции Филиппа V Длинного и Жанны I д’Артуа, жена герцога Бургундии Эда IV.
 Жанна д’Артуа  (1289 — после 24 марта 1350) — жена графа Гастона I де Фуа, регент Фуа, Марсана, Кастельбона и Андорры в 1315—1325 годах, регент Беарна, Габардана, Брюлуа, Монкада и Кастельви в 1319—1325, 2-я дочь Филиппа д’Артуа, сеньора Конша, и Бланки Бретонской.
 Жанна д’Артуа (ок. 1353 — после 22 мая 1420) — графиня де Дрё, дочь Жана д’Артуа, графа д’Э, и Изабеллы де Мелюн, жена Симона де Туара, графа де Дрё
 Жанна д’Артуа (1323 — в младенчестве) — дочь Роберта III д’Артуа и Жанны де Валуа.